Camil ist der Familienname folgender Personen:

 Colette Camil, Illustratorin
 Pia Camil (* 1980), mexikanische Multimediakünstlerin